

Старобалтачево — село, центр Балтачевського району, Башкортостан
 Старобалтачево — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан

Див. також 
 Новобалтачево